

Geografia 
 Australia
 Cleveland – città del Queensland
 Regno Unito
 Cleveland – ex contea dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Cleveland – comune della contea di Blount (Alabama)
 Cleveland – città e township della contea di Rowan (Carolina del Nord)
 Cleveland – città della contea di Stutsman (Dakota del Nord)
 Cleveland – census-designated place della contea di Charlotte (Florida)
 Cleveland – capoluogo della contea di White (Georgia)
 Cleveland – villaggio della contea di Henry (Illinois)
 Cleveland – township della contea di Leelanau (Michigan)
 Cleveland – città della contea di Le Sueur (Minnesota)
 Cleveland – città della contea di Bolivar (Mississippi)
 Cleveland – città della contea di Cass (Missouri)
 Cleveland – città della contea di Oswego (New York)
 Cleveland – capoluogo della contea di Cuyahoga (Ohio)
 Cleveland – città della contea di Pawnee (Oklahoma)
 Cleveland – township della contea di Columbia (Pennsylvania)
 Cleveland – capoluogo della contea di Bradley (Tennessee)
 Cleveland – città della contea di Liberty (Texas)
 Cleveland – città della contea di Emery (Utah)
 Cleveland – città della contea di Russell (Virginia)
 Cleveland – città della contea di Chippewa (Wisconsin)
 Cleveland – città della contea di Jackson (Wisconsin)
 Cleveland – villaggio della contea di Manitowoc (Wisconsin)
 Cleveland – città della contea di Marathon (Wisconsin)
 Cleveland – città della contea di Taylor (Wisconsin)

Storia 
 Classe Cleveland – incrociatore leggero statunitense
 ATP Cleveland – torneo di tennis non più esistente
 Cleveland – anche conosciuta come Cleveland Motor Car Company, era una casa automobilistica fondata da E. J. Pennington nel 1904

Persone 
 Carol Cleveland – personaggio dello spettacolo
 Davis Cleveland – personaggio dello spettacolo
 Dennis Cleveland Stewart – attore e ballerino
 Frances Cleveland – first lady
 Grover Cleveland – politico
 Grover Cleveland Alexander – sportivo
 Jimmy Cleveland – musicista
 John Cleveland – poeta
 Jonathan Cleveland – sportivo
 Pat Cleveland – modella statunitense

Altro 
 Cleveland – lavoro discografico di Layzie Bone
 Cleveland Brown – personaggio fittizio delle sitcom animate
 Cleveland Brown Jr. – personaggio fittizio delle sitcom animate
 Cleveland – altro nome con cui è conosciuto l'asteroide 6296 Cleveland
 Cleveland – altro nome con cui viene menzionato il Vulcano Cleveland